Gafanha (provavelmente do português arcaico com o significado de terra de gafos ou leprosos) pode referir-se a:
 Gafanha da Nazaré - freguesia do concelho de Ílhavo;
 Gafanha do Carmo - freguesia do concelho de Ílhavo;
 Gafanha da Encarnação - freguesia do concelho de Ílhavo;
 Gafanha da Boa Hora - freguesia do concelho de Vagos.

Ver também 
 Gafanhão - antiga freguesia do concelho de Castro Daire;
 Gafanhoeira - antiga freguesia do concelho de Arraiolos.

Desambiguação